Happiness Is the Road é o décimo quinto álbum de estúdio da banda de rock progressivo Marillion. Lançado como dois volumes separados, Essence e The Hard Shoulder,  o disco foi gravado durante os anos de 2007 e 2008.

Com 19 faixas, mais uma faixa escondida (Half Full Jam), o disco segue a linha de seu predecessor, Somewhere Else, lançado um ano antes, apesar de possuir maiores doses de progressivo em algumas faixas.

O primeiro disco é conceitual e versa sobre questões como o sentido da vida, sendo mais reflexivo não só em temas como também em sua sonoridade, que é bastante experimental e minimalista, baseada predominantemente em linhas de teclado.

O segundo é mais direto em suas propostas e entrega faixas independentes, que vão do progressivo ao rock convencional.

Faixas

Volume 1: Essence 
 "Dreamy Street" – 2:02
 "This Train Is My Life" – 4:50
 "Essence" – 6:29
 "Wrapped Up in Time" – 5:06
 "Liquidity" – 2:12
 "Nothing Fills the Hole" – 3:23
 "Woke Up" – 3:40
 "Trap the Spark" – 5:43
 "A State of Mind" – 4:33
 "Happiness Is the Road" – 10:05
 [Blank] – 1.59
 "Half-Full Jam" – 6:48 ("Hidden track")

Volume 2: The Hard Shoulder 
 "Thunder Fly" – 6:24
 "The Man from the Planet Marzipan" – 7:55
 "Asylum Satellite #1" – 9:32
 "Older Than Me" – 3:11
 "Throw Me Out" – 4:01
 "Half the World" – 5:08
 "Whatever Is Wrong with You" – 4:16
 "Especially True" – 4:37
 "Real Tears for Sale" – 7:34

Álbuns de 2008
Álbuns de Marillion